Storyline – termine della narrativa che, in inglese, indica lo svolgimento di una storia, sinonimo di intreccio
 Storyline – nel wrestling, insieme dei fatti più importanti della storia ideata dai booker di una federazione di wrestling
 Storyline – album di Hunter Hayes del 2014